Rührschneck ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Rührschneck (1911–1997), deutscher Motorradrennfahrer
 Otto Rührschneck (1905–1964), deutscher Motorradrennfahrer